Julien-Marin-Paul Vuitry (1786-1879), ingénieur et homme politique français ;
 Adolphe Vuitry (1813-1885), avocat, économiste et homme politique français.